Felip I d'Orleans o Felip III de Valois (Vincennes, 1336-1375), primer duc d'Orleans 
 Felip I d'Orleans o Felip IV de Valois (Saint-Germain-en-Laye, 1640-Saint-Cloud, 1701), primer duc d'Orleans de la casa d'Orleans